Bell X1 peut se référer à :
 Bell X-1, un avion expérimental ;
 Bell X1, un groupe irlandais de musique.